

Politycy 
 James Martin (1820–1886) – australijski polityk, premier Nowej Południowej Walii
 James G. Martin (ur. 1935) – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej
 Jim Martin (ur. 1945) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów stanu Georgia, kandydat na senatora
 James Martin (1905–1969) – irlandzki polityk, członek Seanad Éireann z ramienia Fianna Fáil
 James Steward Martin (1826–1907) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Illinois

Artyści 
 Jim Martin (ur. 1961) – amerykański gitarzysta i kompozytor, członek m.in. Faith No More
 Jimmy Martin (1927–2005) – amerykański muzyk, "Król Bluegrassu"
 James Martin (ur. 1992) – brytyjski aktor

Inni 
 James Green Martin (1820–1886) – generał brygady w Armii Stanów Skonfederowanych
 James Martin (1933–2013) – brytyjski informatyk, konsultant IT, futurolog i pisarz

Zobacz też 
 Jim Martin